Niemcy:
 Nürburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Inne:
 Nürburg – zamek

Zobacz też:
 Nürburgring